DCPL puede referirse:
 Biblioteca Pública del Distrito de Columbia (District of Columbia Public Library)
 Biblioteca Pública del Condado de DeKalb (DeKalb County Public Library)
 Dodge City Public Library